Baye bezeichnet:

 Baye (Finistère), eine französische Gemeinde im Département Finistère, Region Bretagne
 Baye (Marne), eine französische Gemeinde im Département Marne, Region Champagne-Ardenne
 Baye (Mali), eine Stadt im Kreis Bankass, Region Mopti, Mali

Baye ist der Familienname folgender Personen:
 Nathalie Baye (* 1948), französische Schauspielerin
 Yared Baye (* 1995), äthiopischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bay (Begriffsklärung)
 Bayes
 Beye